

Toponyme 

 Afek, un kibboutz dans le nord d'Israël près de Haïfa ;
 Afik, un kibboutz dans le Golan ;
 Ein Afek, une réserve naturelle dans le nord d'Israël ;
 Tel Afek (Antipatris), une ancienne ville dans le centre d'Israël ;
 Migdal Afek (Mirabel), une forteresse de l’époque des Croisades.

Patronyme 

 Sharon Afek (1970-), officier israélien.